Okręty US Navy o nazwie USS "Ringgold", pochodzącej od kontradmirała Cadwaladera Ringgolda (1802-1867):
Pierwszy "Ringgold" (DD-89) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918. W 1940 został przekazany Royal Navy i przemianowany na HMS "Newark". Został złomowany w 1947.
Drugi "Ringgold" (DD-500) był niszczycielem typu Fletcher zwodowanym w 1942 i służącym w czasie II wojny światowej. W 1959 został przekazany Marynarce Niemieckiej i przemianowany na "Z-2". W 1981 został przekazany Marynarce Greckiej i przemianowany na "Kimon". Złomowany w 1993.
Ringgold